Круневич () — польский дворянский герб.

Род Круневичей переселился в Литву из Киевского воеводства.

Описание 
Между двумя полумесяцами, из которых один обращен рогами вверх, а другой вниз, поставлен греческий крест. На шлеме три страусовых пера.

Герб используют 
4 рода
Hoffman, Kruniewicz, Krupicki, Zabokrzycki

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением полумесяца